King’s Cup steht für folgende Sportwettbewerbe:

 King’s Cup (Fußball), Fußball-Wettbewerb in Thailand
 King’s Cup (Rugby), Rugby-Union-Wettbewerb in England
 King’s Cup Race, Luftrennen-Wettbewerb in Großbritannien
 King’s Cup World Championships, Sepak-Takraw-Wettbewerb
 Bahraini King’s Cup, Fußball-Pokalwettbewerb in Bahrain
 Phuket King’s Cup Regatta, Regatta in Asien

King’s Cup steht für:
 Circle of Death, Trinkspiel

Siehe auch:
 Kings Cup, Muay-Thai-Turnier in Thailand
 King Cup (Saudi-Arabien), saudi-arabischer Fußball-Pokalwettbewerb